Австрийская Бундеслига 1980/1981 () — 70-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 14 августа 1980 года и закончился 20 июня 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1980/1981 на rsssf.com 
 Сезон 1980/1981 на сайте austriasoccer.at 

1980/1981
Спорт в Австрии в 1980 году
Спорт в Австрии в 1981 году
Австрия
Австрия